Дон Педро де Вера (; 1440 год, Херес-де-ла-Фронтера — 1492 год, там же) — испанский военный, завоеватель Канарских островов, известный своими дарованиями и зверством.

Биография 
Родился в 1440 г. в городе Херес-де-ла-Фронтера; был в родстве со знатнейшими андалузскими домами. Отличился храбростью в междоусобной войне в Андалузии. Фердинанд и Изабелла, опасавшиеся воинственного и предриимчивого де Веры, послали его, в звании генерал-капитана, на остров Гран-Канария для полного покорения Канарских островов. Вера с горстью людей разбил туземцев — гуанчей, и новыми победами покорял один остров за другим.

Вера выписал с острова Мадейры стебли сахарного тростника и насадил их в Канарии.

Прославился неслыханными жестокостями: за возмущение острова Гомеры против их жестокого губернатора Эрнана Перазы (:es:Hernán Peraza), де Вера осудил всех островитян мужского пола старше 15 лет на смертную казнь. Их мучили, топили, вешали и четвертовали. Женщин и детей продали в рабство.

Фердинанд и Изабелла отозвали Веру в Испанию и вверили ему в 1492 году отряд войск против мавров после сдачи Гренады.

Позже он был вновь назначен генерал-губернатором Канарских островов, но из-за преклонного возраста не смог туда уехать и умер несколько лет спустя в Хересе и был погребён в Доминиканском монастыре.

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 436 (Вера, Донъ Педро де).

История Канарских островов